Bjarne Aagaard Pedersen (ur. 12 lipca 1978 w Holstebro) – duński żużlowiec.

Kariera sportowa 
Sześciokrotny medalista indywidualnych mistrzostw Danii: złoty (2004), trzykrotnie srebrny (2001, 2002, 2007) oraz dwukrotnie brązowy (2010, 2014). Na arenie międzynarodowej rokrocznie reprezentuje Danię w rozgrywkach o drużynowy Puchar Świata – ma na swoim koncie medale złote (2006, 2008), srebrne (2002, 2007, 2010) oraz brązowe (2003, 2004, 2005). Od 2003 r. regularnie występuje także w turniejach z cyklu Grand Prix IMŚ. Dotychczas siedmiokrotnie stawał na podium turniejów GP – wygrał turniej Grand Prix we Wrocławiu w 2004, ponadto czterokrotnie był trzeci oraz dwa razy zajął drugie miejsce.

Mechanikami Pedersena są Paweł Łęcki i Bartosz Goszczynski. Startuje na motocyklu, którego silnik został wyprodukowany przez firmę GM. Za tuning silnika odpowiada Brian Karger, Ryszard Kowalski oraz Peter Johns.

Starty w Grand Prix (Indywidualnych Mistrzostwach Świata na żużlu)

Zwycięstwa w zawodach

Miejsca na podium

Punkty w poszczególnych zawodach Grand Prix

Zobacz też 

 Uczestnicy Grand Prix na żużlu
 Lista Duńczyków w polskiej lidze żużlowej

Bibliografia 
 Toruńskie Anioły: Bjarne Pedersen
 SPEEDWAY HISTORY INFO - HISTORIA ŻUŻLA | Bjarne Pedersen
 Bjarne Pedersen | Polish Speedway Database
 Bjarne Pedersen | Speedway riders, history and results

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodnika

Duńscy żużlowcy
Żużlowcy Kolejarza Opole
Żużlowcy KS Toruń
Żużlowcy Kolejarza Rawicz
Żużlowcy Orła Łódź
Żużlowcy Wybrzeża Gdańsk
Żużlowcy Unii Tarnów
Żużlowcy Startu Gniezno
Żużlowcy KM Cross Lublin
Ludzie urodzeni w Holstebro
Urodzeni w 1978